

Toponymes 
 Capistrano est une municipalité de l'État du Ceará, au Brésil ;
 Capistrano est une commune de la province de Vibo Valentia dans la région de Calabre, en Italie.

Informatique 
 Capistrano est un utilitaire de déploiement d'applications Web, recommandé pour les applications de Ruby on Rails.

Toponymie